Да́йра () или Даэйра () — персонаж древнегреческой мифологии, нимфа-океанида из города Элевсина (ныне — Элефсис). Дочь Океана и Тефиды, зачавшая от Гермеса легендарного царя Элевсина — основателя одноимённого города.

По другой версии — мать Иммарада от Эвмолпа. Дайру также называют сестрой Стикса или отождествляют её с Афродитой, Герой, Деметрой или Персефоной.

Фигура Дайры без сомнения имеет отношение к Элевсинским мистериям. Её имя переводят как учительница или посвящённая и полагают, что она была связана с инициацией и сакральным смыслом мистерий.

Примечания 

Океаниды
Мифы Аттики